В дискографию канадской певицы Аврил Лавин включены 7 студийных альбомов, 8 мини-альбомов, 29 синглов, 11 промосинглов, 29 видеоклипов и ряд других релизов.

Первый альбом Лавин Let Go (2002) попал на второе место чарта Billboard 200 и возглавлял чарты Австралии, Канады и Великобритании. «Complicated», первый сингл, возглавлял чарт Австралии, а также попал на второе место чарта Billboard Hot 100 и третье — UK Singles Chart. Следующие синглы — «Sk8er Boi» и I’m With You — достигли первой десятки в Великобритании и США. Let Go был продан тиражом более 16 млн копий, а в США стал шестикратно платиновым.

Under My Skin (2004), второй альбом певицы, уже в первую неделю продаж занимал лидирующие позиции чартов Австралии, Мексики, Канады, Японии, Великобритании и США. Альбом был продан тиражом более 8 млн копий. «Don’t Tell Me», первый сингл, попал в первую пятерку чартов Великобритании и Канады, а также первую десятку в Австралии. Второй сингл, «My Happy Ending», попал в первую десятку Billboard Hot 100 и первую двадцатку в Канаде. Другие синглы — «Nobody’s Home» и «He Wasn’t» — были не так популярны.

Третий альбом, The Best Damn Thing, был выпущен в 2007 году. Первый сингл, «Girlfriend», возглавил чарт Америки одновременно с альбомом. Сингл также занимал лидирующие позиции в Австралии, Канаде, Италии, Великобритании и Франции. «When You’re Gone», второй сингл, попал в первую пятерку чартов Великобритании, Австралии и Италии, первую десятку в Канаде и почти попал в первую двадцатку чарта Billboard Hot 100. Третий сингл, «Hot», стал самым неуспешным с альбома; ему удалось попасть лишь на 95-е место чарта Америки. В Канаде он попал в первую десятку, в Австралии — в первую двадцатку. Альбом был продан тиражом 5 млн копий по всему миру.

По всему миру было продано более 30 млн копий её альбомов. Сейчас она является одной из самых популярных певиц в США с более чем 10 млн проданных альбомов. Журнал Billboard поместил Лавин на 10-е место в рейтинге артистов 2000-х, а также на 28-е место по числу проданных альбомов. Её четвёртый лонгплей, Goodbye Lullaby, вышел в марте 2011 года.

Дискография

Студийные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Промосинглы

Благотворительные синглы

Как приглашённый артист

Видеография

DVD 
 My World (2003)
 Live at Budokan: Bonez Tour (2005)
 The Best Damn Tour – Live in Toronto (2008)

Примечания 

 Источники

Лавин, Аврил
Лавин, Аврил
Лавин, Аврил
Лавин, Аврил
Аврил Лавин